149. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Црвене звезде у Београду 12. септембра 2015. године. Ова утакмица је играна у оквиру 9. кола Суперлиге Србије у сезони 2015/16. Црвена звезда је победила Партизан са 3:1 (1:1). Главни судија на утакмици био је Милорад Мажић из Врбаса.

Детаљи меча 

Помоћне судије: Милован Ристић, Далибор Ђурђевић, Данило Грујић, Немања Петровић, Ненад Ђокић
Делегат: Благоје Милошевић

Вечити дерби у фудбалу
Сезона 2015/16. у српском фудбалу